Galthof  heißen folgende geographischen Objekte:

 Kalhov, eine Gemeinde in Tschechien, auf deutsch Galthof
 Galthof (Gemeinde Litschau), eine Ortslage in Litschau